Леопольд Ли́ндтберг (; настоящая фамилия — Лембергер (); 1 июня 1902, Вена — 18 апреля 1984, Зильс-им-Энгадин) — швейцарский режиссёр театра и кино.

Биография 
Родился в Вене в еврейской семье. Начал работать в театре в Германии, но с приходом к власти национал-социалистов был вынужден эмигрировать. С 1933 года жил и работал в Швейцарии, был режиссёром Цюрихского драматического театра. Поставил 31 фильм, становился лауреатом «Гран-при» (главного приза) Каннского кинофестиваля (за фильм «Последний шанс», 1945) и «Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля (фильм «Четверо в джипе», 1951).

Фильмография 
 1932: Wenn zwei sich streiten
 1935: Jä-soo!
 1938: Füsilier Wipf
 1939: Вахмистр Штудер / Wachtmeister Studer
 1939: Der schönste Tag meines Lebens 
 1940: Die missbrauchten Liebesbriefe
 1941: Landammann Stauffacher
 1942: Der Schuss von der Kanzel
 1944: Мария-Луиза / Marie-Louise
 1945: Последний шанс / Die letzte Chance
 1947: Matto regiert
 1949: Швейцарский тур / Swiss Tour
 1950: Die Vier im Jeep
 1953: Unser Dorf
 1958: Vorposten der Zivilisation

Ссылки 
 filmportal.de

Кинорежиссёры Швейцарии
Театральные режиссёры Швейцарии
Иммигрировавшие в Швейцарию из Австрии
Умершие в Граубюндене
Похороненные на кладбище Энценбюль